Persia (Iowa)
Persia (New York)